Mahler steht für:

 Mahler (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Mahler (Film), ein britischer Spielfilm (1974)
 Mahler Spur, ein Gebirgskamm auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 (4406) Mahler, ein Asteroid

Siehe auch:
 Maler (Begriffsklärung)